Henri Kontinen e John Peers erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al primo turno da Kei Nishikori e Dominic Thiem.

In finale Thanasi Kokkinakis e Jordan Thompson hanno sconfitto Gilles Müller e Sam Querrey con il punteggio di 7–67, 6–4.

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarti di finale)
  Henri Kontinen /  John Peers (primo turno)

 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (quarti di finale)
 Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)

Wildcard 

  Samuel Groth /  Chris Guccione (ritirati, semifinale)

 Thanasi Kokkinakis /  Jordan Thompson (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2017